Az Akasztó-dombi barlangüregek közé az alábbi üregek lettek sorolva:

 Akasztó-hegyi-sziklaeresz
 Akasztó-hegyi-üreg
 Fehér-parti 1. sz. barlang
 Fehér-parti 2. sz. barlang
 Fehér-parti 3. sz. barlang
 Szarkádi II. kúp 1. rombarlangja
 Szarkádi II. kúp 2. rombarlangja
 Szarkádi III. kúp 2. ürege
 Szarkádi-gejzírbarlang
 Szarkádi-sziklaeresz
 Szarkádi-üreg
 Szarkád-tetői-barlang